

Attività sportiva
Già a 13 anni s'impone in un importante torneo categoria pulcini di pallapugno allo sferisterio Alessandro Mermet di Alba. Nel 1954 con Cigliutti, Renzo Gili e Giorgio Sacco giunge in finale nel Campionato Italiano Categoria Giovani, sconfitto dalla Libertas: Oreggia - Romano.

Anche nel 1955 perde la finale contro l'EDA Torino: Delpiano - Tallone. Nel 1957 Feliciano passa alla Sapet Torino e come spalla di Franco Balestra, con Rinaldi e Piana terzini, vince il suo primo tricolore.
In quel campionato, la prima finale a Cuneo il 3 novembre venne sospesa per oscurità (non c'erano ancora i campi illuminati) con Balestra in vantaggio 10/8. Due giorni dopo, il 5 novembre, Balestra si impone per 11/6. Nel ritorno a Torino il 17 novembre, la quadretta torinese vince facilmente per 11/3.

Nel 1958 Feliciano è promosso in prima categoria e va a difendere i colori dell'U.S. Albese come "spalla" di Augusto Manzo. La quadretta albese termina al 4º posto. In quell'anno la vittoria di Feliciano con Balestra per 11/7 nella finale del Torneo "Gran Premio Alfa Romeo" a Mondovì contro la quadretta capitanata da Augusto Manzo e "Beppe" Corino I. Nel 1959, Feliciano continua a giocare ad Alba difendendo però i colori dell'U.S. Cinzano.

Nel 1961 il 1º maggio ad Alba si aggiudica il più importante Torneo dell'anno dedicato alla memoria del giornalista Carlo Bergoglio. Nel campionato Feliciano con un cammino regolare (9 vittorie, 3 sconfitte) si classifica al primo posto accedendo di diritto alla finalissima, dove incontra la quadretta del G.S. Calissano Alba e dopo due tiratissimi incontri si impone 11/9 a Torino e 11/6 ad Alba. Feliciano si laurea così per la seconda volta Campione d'Italia (la prima da capitano). Nel 1962 Feliciano parte favorito, ma prima l'indisponibilità della spalla Giuseppe Galliano I (per'altro sostituito egregiamente dal diciottenne Felice Bertola) poi qualche giornata non al meglio gli precludono la finale battuto in 3 incontri di spareggio dall'eterno rivale, Beppe Corino I per 11/7 - 7/11 - 11/8. La quadretta Albese si aggiudicherà il titolo superando nettamente nelle due finali 11/7 - 11/4 i cuneesi della SPE.

Nel 1963 Feliciano difende ancora i colori dell'EDA Torino, affiancato da Franco Gallo giovane di belle speranze di Costigliole d'Asti e dai terzini Sandrone e Blengio. Il suo piazzamento sarà un anonimo 5º posto. Nel 1964 Feliciano disputa 17 tornei e li vince tutti. Oltre alle vittorie nei Tornei, nel Girone Eliminatorio del Campionato: 12 partite, 12 vittorie, 132 giochi fatti, 50 subiti, media giochi realizzata dagli avversari, 4,1 a partita. Nella finale si impone 11/9 vincendo così il Trofeo per la seconda volta.

Nel 1965 il più importante Torneo, Feliciano se lo aggiudica a Fossano, è la Coppa "Tista Negro" 11/4 su Balestra Delpiano. Nel 1966 Feliciano vince per 11/9 su Corino I la finale "Coppa Città di Cairo Montenotte".

In Campionato, Feliciano, per la prima volta difende i colori del Capoluogo della "Granda", la SPE Cuneo. Dopo un avvincente Torneo di qualificazione, giunge in finale contro il Campione d'Italia in carica Felice Bertola. Nel primo incontro ad Andora si impone Bertola per 11/8, nel ritorno, Feliciano ribalta il risultato a suo favore 11/7. La finalissima si gioca allo Sferisterio "Mermet" di Alba. Davanti a un pubblico delle grandi occasioni Feliciano nulla può contro lo strapotere del giovane campione di Gottasecca e pur giocando una Grande Partita deve soccombere per 11/7.